Bury (Grande Manchester) - localidade na Greater Manchester, Inglaterra
Bury (borough), distrito da Grande Manchester
Bury Football Club
Bury (Bélgica)
Bury (Cambridgeshire) - localidade na Cambridgeshire, Inglaterra
Bury (Oise) - localidade francesa
Bury (Somerset) - localidade na Somerset, Inglaterra
Bury (West Sussex) - localidade na West Sussex, Inglaterra
Bury St Edmunds - localidade na Suffolk, Inglaterra
J. B. Bury - historiador inglês
Buri

Desambiguação